Arkadia ist eine Bezeichnung für

 Historische Landschaften

 Arkadia, anderer Name für Arkadien, Landschaft auf der Peloponnes
 Arkadia (Kreta), Gemeinschaft  auf Kreta

 Neuere Anlagen und Gebäude

 Arkadia (Poznań), historisches Gebäude in Poznań von 1879
 Arkadia (Warschau), Einkaufszentrum in Warschau
 Arkadia (Garten), Landschaftspark bei Warschau

 Personen

 Arkadia (Mythologie), die mythologische Mutter der Phylonome
 Arkadia (Prinzessin) (400–444), byzantinische Prinzessin, Tochter von Kaiser Arcadius und Aelia Eudoxia 

 Zeitschrift

 Max Brod (Hrsg.): „Arkadia“. Ein Jahrbuch für Dichtkunst. Kurt Wolff Verlag Leipzig.https://archive.org/details/arkadiaeinjahrbu00broduoft/page/n3/mode/2up, 

Siehe auch: 

 Arcadia
 Arkadien (Begriffsklärung)
 Kloster Arkadi auf Kreta
 Arkadio (Insel) in der Bucht von Milos
 Akadien, Kanada